Косоварская Баскетбольная Суперлига (Superliga e Kosovës në Basketboll) - наивысшая мужская баскетбольная лига в Косове. Основана в 1991 году национальной баскетбольной федерацией. 

Состав - от 8 до 10 команд, которые участвуют в соревновании в 2 стадии. Первая стадия - регулярный сезон. Каждая команда должна сыграть с каждой 4 раза (дважды дома и дважды в гостях). Вторая стадия - четыре лучшие команды в формате плей-офф разыгрывают звание чемпиона (команда, занявшая по итогам регулярного сезона первое место, играет с  командой, занявшей четвертое, а занявшая второе - с занявшей третье).

Чемпионы по сезонам

Титулы 

 1991/92  Приштина
 1992/93  Печ 
 1993/94  Печ
 1994/95  Печ
 1995/96  Печ
 1996/97  Дрита
 1997/98  Не проводился из-за войны в Косово
 1998/99  Не проводился из-за войны в Косово
 1999/00  Трепча
 2000/01  Трепча
 2001/02  Приштина
 2002/03  Приштина
 2003/04  Печ
 2004/05  Мабетекс
 2005/06  Приштина
 2006/07  Приштина
 2007/08  Приштина
 2008/09  Приштина
 2010/11  Приштина
 2011/12  Трепча
 2012/13  Печ
 2013/14  Приштина
 2014/15  Приштина
 2015/16  Приштина
 2016/17  Приштина
 2017/18  Башкими

Финалы

Чемпионы по клубам

Ссылки 
 Kosovan basketball on Eurobasket
 Официальный сайт

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1991 года
Баскетбол в Косове
Национальные баскетбольные чемпионаты